Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Fraikin :

Rue Fraikin à Bruxelles.
 Rue Fraikin à Herentals.
 Rue Fraikin à Spa.

Fraikin Rue